Gustave II Adolphe de Suède (1594 – 1632)
 Gustave VI Adolphe de Suède (1882 - 1973 )
 Gustave-Adolphe de Suède (1906-1947)